Religião
 Revelação divina —  forma de aceder a um determinado conhecimento pela experiência direta desse conhecimento providenciado por Deus

 Revelação —  nome que também é dado ao Apocalipse, último livro do Novo Testamento da Bíblia

 Filmes e telenovelas
What Lies Beneath — filme com Michelle Pfeiffer, traduzido no Brasil como Revelação
Disclosure (filme) —  filme com Michael Douglas e Demi Moore, exibido em Portugal como Revelação
 Revelação (telenovela) —  telenovela brasileira de Íris Abravanel e exibida pelo SBT
 The Human Stain (filme)  —  com Anthony Hopkins e Nicole Kidman, lançado no Brasil como "Revelações"

Outros
 Revelação (livro) —  título em português do romance Disclosure, publicado em 1994 pelo escritor americano Michael Crichton
 Grupo Revelação —  grupo brasileiro de samba e pagode
 Revelação (álbum) —  álbum da banda Metal Nobre
 Revelação fotográfica —  última fase na produção de uma fotografia

Desambiguações de cinema
Desambiguações de religião